

Niemcy 
 Ziethen – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Ziethen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald
 Ziethen – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Szczytno
 Zdziersk

Osoby 
 Horst Ziethen - niemiecki aktor
 Stefan Ziethen - niemiecki kompozytor